Басандайка:

 Басандайка — река, приток Томи.
 Басандайка — посёлок в Томском районе Томской области.
 Басандайка — дачный посёлок в черте Томска.
 Басандайка — название с 1959 года железнодорожной станции Западно-Сибирской (Кемеровской) железной дороги, расположенная в одноимённом посёлке Томского района.
 Басандайка — название до 1909 года железнодорожной станции/разъезда Межениновка Средне-Сибирской железной дороги.